Paganoni – cognome italiano
 Jesús Paganoni – calciatore messicano